Флаг муниципального образования городского поселения Серебряные Пруды Серебряно-Прудского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 17 апреля 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4821.

Флаг муниципального образования городское поселение Серебряные Пруды составлен на основе герба городского поселения Серебряные Пруды по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по диагоналям на равные по площади части — две белые, покрытые орнаментом в виде светло-серых волн, и две зелёные (по сторонам). Поверх границ этих частей воспроизведены жёлтые бердыши, достигающие углов полотнища. В нижней белой части расположено голубое изображение осётра».

Обоснование символики 
Композиция флага перекликается с флагом Серебряно-Прудского района, тем самым подчёркивая историческую общность и территориальное единство двух самостоятельных муниципальных образований. Флаги района и его центра аллегорически подчёркивают неразрывность Серебряно-Прудской земли.

Белые (серебряные) части полотнища образно указывает на название — Серебряные Пруды.

Зелёные части говорят о красивой природе окружающей со всех сторон поселение.

Голубой осётр символизирует протекающую через посёлок и район реку Осётр.

Скрещённые бердыши напоминают о прошлом посёлка, который был основан несколько столетий назад как сторожевой острог.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, энергии, стабильности, уважения и интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Зелёный цвет — символ здоровья, молодости, жизненного роста.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности.

Примечания